O Campeonato Cabo-Verdiano de futebol de 2001 foi a 22ª edição da Campeonato Cabo-Verdiano de Futebol, competição de futebol.

O campeão do torneio foi o Onze Unidos conqustou o primeiro e único tİtulo.  Não clubes jogar em 2002 CAF Champions League e 2002 CAF Winners' Cup (Copa de Venceadores).

Clubes
 Nô Pintcha, campeão de Liga Insular da Brava
 Botafogo FC, campeão de Liga Insular do Fogo
 Onze unidos, campeão de Liga Insular do Maio
 Académica (Espargos), campeão de Liga Insular do Sal
 Solpontense FC, campeão de Liga Insular de Santo Antão (Zona Norte)
 FC Ultramarina, campeão de Liga Insular do São Nicolau
 FC Derby, campeão de Liga Insular de São Vicente

Resumo da Temporada
A edição 2001 da Campeonato Nacional teve o Onze Unidos

Classificação Final

Notas

Ligações externas 
 http://www.fcf.cv/pt/
 

Campeonato Cabo-Verdiano de Futebol
Futebol de Cabo Verde